W Polsce 
 Golice – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice 
 Golice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Golice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce 
 Golice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia
 Golice – gromada w powiecie rzepińskim
 Golice – gromada w powiecie siedleckim

 Inne
 Golice – wieś w Słowenii, w gminie Kamnik
 Golice – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

 Zobacz też
 Golice-Kolonia